Kuroda kan som auktorsförkortning betyda:

 Nagamichi Kuroda
 Tokubei Kuroda

Robotskapade auktorsförkortningar